Zemský sněm může být:
 Zemský sněm (Jižní Tyrolsko) – parlament Jižního Tyrolska
 Zemský sněm (Lichtenštejnsko) – parlament Lichtenštejnska
 Zemský sněm (Německo) – parlamenty německých spolkových zemí
 Zemský sněm (Rakousko) – parlamenty rakouských spolkových zemí

Zemský sněm je také označení historických parlamentů a jejich obdob:
 Snem Slovenskej krajiny – parlament Slovenské země v letech 1938–1939 
 Jmenovaný zemský sněm v jednotlivých okupačních zónách Německa
 Zemský sněm (1946–1949) – volený zemský parlament v jednotlivých okupačních zónách Německa
 Zemský sněm (Výmarská republika) – parlamenty zemí Výmarské republiky
 Zemský sněm (historický) – orgán stavovského zastoupení jednotlivých států či území Svaté říše římské, jednotlivých českých zemí nebo zemí Habsburské monarchie
 Kroměřížský sněm – ústavodárný říšský sněm zasedající v letech 1848-1849
 Zemský sněm (Rakouské císařství) – jednokomorové zemské parlamenty v jednotlivých korunních zemích Rakouského císařství mezi lety 1861–1918
 Český zemský sněm – orgán stavovského zastoupení v Čechách
 Moravský zemský sněm – orgán stavovského zastoupení v Markrabství moravském
 Slezský zemský sněm – orgán stavovského zastoupení v Rakouském Slezsku
Ruský zemský sněm (Zemskij sobor)